Dušan Uhrin (Nová Ves nad Žitavou, 5 de fevereiro de 1943) é um treinador e ex-futebolista profissional checo, que atuava como defensor.

Carreira 
Dušan Uhrin se profissionalizou no Admira Prague.

Seleção 
Dušan Uhrin comandou os elencos da Seleção Checa de Futebol, vice na Euro 1996 e na Copa das Confederações de 1997, que terminou em terceiro lugar.

Títulos 
 República Checa
 Copa das Confederações de 1997: 3º Lugar

Naturais da Eslováquia
Treinadores da Seleção Tcheca de Futebol
Treinadores da Copa das Confederações FIFA de 1997